Кордун — фамилия и топоним.

 Кордун, Андрей Андреевич (род. 1985) — российский футболист.
 Кордун, Виктор Максимович (1946—2005) — украинский поэт.
 Галактион (Кордун) (1883—1959) — епископ Румынской старостильной церкви.

Топоним
 Кордун — регион в центральной части Хорватии.

См. также 
 Кордон
 Кордунер